DJJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto SENTANI, Jaya Pura, Indonesia
 djj – codice ISO 639-3 della lingua djeebbana